Fasa kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fasā (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Fasa Airport, flygplats, 

Robotskapade Iranförgreningar